Наоми Седней (; род. 17 декабря 1994, Зутермер, Южная Голландия, Нидерланды) — нидерландская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на короткие дистанции. Чемпионка Европы 2016 года в эстафете 4×100 метров. Чемпионка Нидерландов. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
В лёгкую атлетику Наоми отдали родители, когда ей было восемь лет. На первых порах она пробовала свои силы во многих дисциплинах, тренировалась и выступала в многоборье, но к 15 годам окончательно остановилась на спринте. Впервые выступила на международных соревнованиях в 2011 году, когда выиграла золото в эстафете 4×100 метров на Европейском юношеском олимпийском фестивале в турецком Трабзоне.

Бежала в финале на юниорском чемпионате мира и становилась бронзовым призёром европейского первенства до 20 лет в составе эстафетной команды.

На молодёжном чемпионате Европы заняла четвёртое место в финале бега на 100 метров. Участвовала в чемпионате мира 2015 года в Пекине. В личном виде не смогла пройти в полуфинал на дистанции 100 метров, а в эстафете помогла команде установить новый национальный рекорд. В предварительном забеге сборная Нидерландов показала время 42,32. В финале улучшить этот результат не получилось — Наоми передала эстафетную палочку Ямиле Самуэль за пределами установленного коридора, и команда была дисквалифицирована.

В 2016 году впервые в карьере стала чемпионкой страны, выиграв дистанцию 100 метров. На чемпионате Европы в Амстердаме не смогла выйти в финал в индивидуальном виде, но выиграла эстафету с новым рекордом страны 42,04.

Участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где вместе с подругами по сборной заняла 10-е место в предварительных забегах эстафеты и не пробилась в решающий забег.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Наоми Седней
 Профиль Наоми Седней на сайте Федерации лёгкой атлетики Нидерландов
 
 Профиль Наоми Седней на сайте all-athletics.com
 Профиль Наоми Седней на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Нидерландов
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года